

Cinema 
Batticuore – film di Mario Camerini del 1939

Musica 
Batticuore/Amore aspetta – singolo di Paola Tedesco del 1975
Batticuore – album di Fiorello del 1998
Batticuore – singolo di Mitch e Squalo featuring Daniele Stefani del 2009

Televisione 
Batticuore – telenovela argentina
Batticuore – programma televisivo italiano

Altro 
Batticuore – soprannome del fantino italiano Claudio Bandini